Zu Strahlenschutzgesetz siehe
 Strahlenschutzgesetz (Deutschland)
 Strahlenschutzgesetz (Österreich)
 Strahlenschutzgesetz (Schweiz)